Museo Arqueológico o Museo de arqueología puede hacer referencia a:

Museo Arqueológico Nacional (Aruba)
Museo Arqueológico Nacional (Bulgaria)
Museo Arqueológico Nacional (España)
Museo Arqueológico Nacional (Malta)
Museo Arqueológico Nacional (Tirana)
Museo Arqueológico Nacional de Atenas
Museo Arqueológico Nacional de Nápoles
Museo Arqueológico Nacional de Florencia
Museo Arqueológico Nacional de Tarragona
Museo Arqueológico Nacional de Umbría
Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid
Museo Arqueológico Municipal de Cartagena
Museo Arqueológico Municipal de Crevillente
Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera
Museo Arqueológico Municipal de Lorca
Museo Arqueológico Municipal de El Puerto de Santa María
Museo Arqueológico Municipal de Villena
Museo Arqueológico Municipal “Vicent Casanova”
Museo Arqueológico de Albacete
Museo Arqueológico de Alicante
Museo Arqueológico de Almedinilla
Museo Arqueológico de Almería
Museo Arqueológico de Áncash
Museo Arqueológico de Apaxco
Museo Arqueológico de Áqaba
Museo Arqueológico de Asturias
Museo Arqueológico de Baneres
Museo Arqueológico de Baza
Museo Arqueológico de Benetúser
Museo Arqueológico de Burriana
Museo Arqueológico de Cabra
Museo Arqueológico de Cacabelos
Museo Arqueológico de Calasparra
Museo Arqueológico de Campeche
Museo Arqueológico de Cancún
Museo Arqueológico de Castrocalbón
Museo Arqueológico de Ciudad Guzmán
Museo Arqueológico de Comitán
Museo Arqueológico de Delfos
Museo Arqueológico de Denia
Museo Arqueológico de Egina
Museo Arqueológico de Elche
Museo Arqueológico de Elda
Museo Arqueológico de Estambul
Museo Arqueológico de Florencia
Museo Arqueológico de Frigliana
Museo Arqueológico de Gandía
Museo Arqueológico de Granada
Museo Arqueológico de Heraclión
Museo Arqueológico de Huesca
Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera
Museo Arqueológico de Jaén
Museo Arqueológico de Jonuta
Museo Arqueológico de Jordania
Museo Arqueológico de La Canea
Museo Arqueológico de La Esquerda
Museo Arqueológico de La Serena
Museo Arqueológico de La Unión
Museo Arqueológico de Liria
Museo Arqueológico de Málaga
Museo Arqueológico de Mazatlán
Museo Arqueológico de Murcia
Museo Arqueológico de Milán
Museo Arqueológico de Murcia
Museo Arqueológico de Nápoles
Museo Arqueológico de Narbona
Museo Arqueológico de Olimpia
Museo Arqueológico de Orihuela
Museo Arqueológico de Oviedo
Museo Arqueológico de Palencia
Museo Arqueológico de Puruchuco
Museo Arqueológico de Sagunto
Museo Arqueológico de San Miguel de Azapa
Museo Arqueológico de Sandanski
Museo Arqueológico de Santa Cruz
Museo Arqueológico de Santiago
Museo Arqueológico de Sevilla
Museo Arqueológico de Sfax
Museo Arqueológico de Sivas
Museo Arqueológico de Sogamoso
Museo Arqueológico de Tenerife
Museo Arqueológico de Tarragona
Museo Arqueológico de Tenerife
Museo Arqueológico de Thrissur
Museo Arqueológico de Vall de Uxó
Museo Arqueológico de Valladolid
Museo Arqueológico del teatro romano de Verona